Tupuxuara — род крупных беззубых птерозавров с большим гребнем из семейства Thalassodromidae подотряда птеродактилей, живших во времена раннемеловой эпохи (ранний альбский век,  назад).

Описание 
Род назвали и описали  и Диоген де Альмейда Кампос в 1988 году.

Типовым видом является Tupuxuara longicristatus. Родовое название взято из мифологии народа тупи и означает злого духа, а его видовое название переводится с латинского языка как «длинный гребень».

История исследований 

Голотип MN 6591-V был найден в меловых отложениях  в Бразилии. Он состоит из неполного черепа и фрагментов костей крыла. Половозрелые особи T. longicristatus имели большой широкий гребень, который тянулся от клюва. Позднее было обнаружено большое количество ископаемого материала, демонстрирующего значительные различия в морфологии. Некоторые исследователи объясняют это внутривидовым разнообразием, вызванных разницей в возрасте или поле. Однако, другие предполагают, что существовало несколько видов этого птерозавра. В 2006 году Дэвид Мартилл и  из университета Портсмута описали неполовозрелую особь с недоразвитым гребнем, что поддерживает предположение о гребне как о показателе возрастной зрелости.

В 1994 году Келльнер и Кампос дали название второму виду — Tupuxuara leonardii. Видовое название дано в честь Джузеппе Леонарди. Голотипом является MN 6592-V — частичный череп с более округлым гребнем. К T. leonardii был отнесён прочий материал подобного толка: самые большие черепа длиной 130 сантиметров, указывающие на размах крыльев животного в 5,5 метра.

В 2009 году Марк Пол Уиттон описал третий вид — Tupuxuara deliradamus, голотипом которого является SMNK PAL 6410, череп. Другой череп, KPMNH DL 84, является паратипом. Видовое название составлено из латинских слов  — «сумасшедший» и  — «непобедимый» или «алмаз». Этот вид имеет характерное ромбовидное сквозное отверстие в черепе и низкие глазницы. Наименование дано в честь песни «Shine On You Crazy Diamond» британской группы Pink Floyd, одной из любимых групп Уиттона.

Палеоэкология 
Было высказано предположение, что Tupuxuara питалась рыбой, которую вылавливала на побережье современной Южной Америки. Другая гипотеза утверждает, что она питалась фруктами. Сравнение склеротикальных колец с подобными костными образованиями у современных птиц и рептилий указывает на дневной образ жизни представителей рода.

Систематика 
Келльнер причислил Tupuxuara к семейству тапеярид в пределах клады аждархоидов. Однако, по некоторым данным анализа, род ближе к аждархидам (группе, которая включает в себя гигантского кетцалькоатля), чем к тапежаре и её родственникам.
Представленная ниже кладограмма отражает данные анализа, проведённого Фелипе Пиньейро и его коллегами в 2011 году:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на март 2021 года в род включают 3 вымерших вида:
 
 
  [syn. , orth. var.]

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Azhdarchoidea
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Бразилии